Andy Murray era il detentore del titolo ma ha deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo.

In finale Philipp Kohlschreiber ha sconfitto Dominic Thiem con il punteggio di 7-67, 4-6, 7-64.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  David Goffin (quarti di finale)
  Gaël Monfils (ritirato)
  Dominic Thiem (finale)
  Philipp Kohlschreiber (campione)

 Fabio Fognini (semifinale)
 Thomaz Bellucci (secondo turno)
 Vasek Pospisil (primo turno)
 Alexander Zverev (semifinale)

Qualificati 

  Matthias Bachinger (primo turno)
  Florian Mayer (secondo turno)

 Igor Sijsling (secondo turno)
 Cedrik-Marcel Stebe (primo turno)

Lucky loser 
  Jozef Kovalík (quarti di finale)

Wildcard 

  Juan Martín del Potro (quarti di finale)
  Maximilian Marterer (primo turno)

 Miša Zverev (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 2016
ATP World Tour 2016